Het Europees kampioenschap dammen 1995 werd van 14 november t/m 2 december 1995 gespeeld in de Poolse stad Lubliniec. 
Kampioen met 31 punten uit 19 partijen werd Aleksandr Georgiejev die nummer 2 Guntis Valneris 1 punt voorbleef. 
Er waren 2 Nederlandse deelnemers, Gérard Jansen (8e met 23 punten) en Auke Scholma (gedeeld 9e met 22 punten), en 1 Belgische deelnemer, Georges Hübner (13e met 17 punten).

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Europees kampioenschap dammen
Dammen in Polen
Sport in Silezië
Dammen in 1995
Dammen